Soru kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sorus (ort i Azerbajdzjan), Lerik, 
 Soru (ort), Lerik,

Estland 
Sõru, by på Dagö

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar